Blacksville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blacksville (Georgia)
Blacksville (West Virginia)